Motor principal puede referirse a:
 Una máquina que transforma energía térmica, eléctrica o química en energía mecánica (típicamente un motor o una turbina).

 Motor principal (cohete), el motor principal de los cohetes; o
 Motor principal (locomotora), el motor principal de las locomotoras.